Kostići su naseljeno mjesto u općini Skender Vakuf, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Nalazi se na nadmorskog visini od 750 metara. Stanovništvo se pretežno bavi poljoprivredom i mali dio stočarstvom, zbog plodne zemlje uspijevaju različite poljoprivredne kulture.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Izvori 

Naselja u Republici Srpskoj
Skender Vakuf